Cooksey ist der Familienname folgender Personen:

 John Cooksey (1941–2022), US-amerikanischer Politiker
 Danny Cooksey (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Marty Cooksey (* 1954), US-amerikanische Langstreckenläuferin
 Pat Cooksey (* 1945), irischer Musiker